Badoaro ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Badoaro (Alberto Badoer; † 1677), Bischof von Crema
 Giovanni Alberto Badoer (Gianalberto Badoaro; 1649–1714), Kardinal der Römischen Kirche